Зоопарк — обладнана територія для утримання, збереження, розмноження зникаючих видів та публічного показу тварин.

Інше 
 1Л219 «Зоопарк» — російська контрбатарейна РЛС
 1Л220У «Зоопарк-2» — українська контрбатарейна РЛС
 1Л260 «Зоопарк-1М» — російська контрбатарейна РЛС